76 é o primeiro álbum do produtor de trance Armin van Buuren, lançado em 2003.

Faixas 
 "Prodemium" - 2:05
 "Precious" - 6:58
 "Yet Another Day" (part. Ray Wilson) - 5:24
 "Burned with Desire" (part. Justine Suissa) - 5:53
 "Blue Fear 2003" - 7:33
 "From the Heart" (part. System F) - 7:30
 "Never Wanted This" (part. Justine Suissa) - 4:53
 "Astronauts" - 5:36
 "Stay" (part. Krezip) - 5:08
 "Wait for You (Song for the Ocean)" (part. Victoria Horn) - 7:12
 "Sunburn" - 6:16
 "Communication" - 4:16
 "Slipstream" - 7:07
 

Álbuns de 2003
Álbuns de estúdio de Armin van Buuren
Álbuns de música eletrônica